6358 км, 6358-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 6358 км — остановочный пункт Забайкальской железной дороги в Забайкальском крае на линии Тарская — Забайкальск.
 6358 км — остановочный пункт Забайкальской железной дороги в Забайкальском крае на линии Тарская — Приисковая.